«Билет на поезд» () — совместный итало-британский художественный фильм, снятый режиссёрами Аббасом Киаростами, Эрманно Ольми и Кеном Лоучем в 2005 году.

Сюжет 
Авторы фильма взялись показать несколько эпизодов из жизни пассажиров поезда, переполненного из-за отмены полётов в местном аэропорту. Пожилой профессор, консультировавший фармацевтическую компанию, неожиданно для себя влюбляется в сопровождавшую его на вокзале в Инсбруке сотрудницу фирмы. Юноша, вынужденный сопровождать по долгу службы капризную генеральскую вдову, бросает её на половине пути, не в силах вынести унизительные придирки взбалмошной дамы. Трое болельщиков Селтика отдают свой проездной билет семье албанских беженцев, несмотря на реальную перспективу по прибытии на станцию вместо желанного матча попасть в полицейский участок.

В ролях

Награды и номинации 

 2006 — Награда Национального синдиката итальянских журналистов
 Номинация на Лучшую женскую роль второго плана (Сильвана де Сантис)

Ссылки 
 

Рецензии
 
 
 
 
 
 

Фильмы-драмы Италии
Фильмы-драмы Великобритании
Кинокомедии Великобритании
Кинокомедии Италии
Кинокомедии 2005 года
Фильмы Италии 2005 года
Фильмы Великобритании 2005 года
Фильмы Medusa Film